glacis – pochyły stok przed murami twierdzy lub zamku obronnego
 Glacis – dystrykt na Seszelach
 Glacis United F.C. – klub piłkarski w Gibraltarze

Strony ujednoznaczniające